Localidades
 Savanna (Oklahoma)
 Savanna (Illinois)

Outros
 Mazda RX-3, modelo de carro também conhecido como Mazda Savanna

Desambiguações de topônimos